Garçonne bezeichnet:

 Garçonne (Frauentyp), androgyner Frauentyp und Modetrend
 zeitweiliger Titel der Frauenliebe, lesbische Zeitschrift der Weimarer Republik
 La Garçonne, Roman von  Victor Margueritte (1925), deutscher Titel: Die Aussteigerin
 La Garçonne, Fernsehserie aus dem Jahr 2020